Châteauneuf (Costa d'Or), municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Châteauneuf (Loira), municipi francès al departament del Loira 
 Châteauneuf (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Châteauneuf (Savoia), municipi francès al departament de Savoia 
 Châteauneuf (Vendée), municipi francès al departament de Vendée 
 Châteauneuf-d'Entraunes, municipi francès al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Châteauneuf-de-Bordette, municipi francès al departament de la Droma 
 Châteauneuf-de-Chabre, municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Châteauneuf-de-Gadagne, municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Châteauneuf-de-Galaure, municipi francès al departament de la Droma 
 Châteauneuf-de-Randon, municipi francès al departament del Losera (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Châteauneuf-de-Vernoux, municipi francès al departament de l'Ardecha
 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Châteauneuf-d'Oze, municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Châteauneuf-du-Faou, municipi francès al departament de Finisterre (regió de Bretanya) 
 Châteauneuf-du-Rhône, municipi francès al departament de la Droma 
 Châteauneuf-du-Pape, municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Châteauneuf-en-Thymerais, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Châteauneuf-Grasse, municipi francès al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Châteauneuf-la-Forêt, municipi francès al departament de l'Alta Viena (regió del Llemosí)
 Châteauneuf-le-Rouge, municipi francès al departament de les Boques del Roine (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Châteauneuf-les-Bains, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Châteauneuf-les-Martigues, municipi francès al departament de les Boques del Roine (regió de Provença – Alps – Costa Blava) 
 Châteauneuf-Miravail, municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Châteauneuf-sur-Charente, municipi francès al departament de Charente 
 Châteauneuf-sur-Cher, municipi francès al departament de Cher (regió del Centre)
 Châteauneuf-sur-Isère, municipi francès al departament de la Droma 
 Châteauneuf-sur-Loire, municipi francès al departament del Loiret 
 Châteauneuf-sur-Sarthe, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Châteauneuf-Val-de-Bargis, municipi francès al departament de la Nièvre 
 Châteauneuf-Val-Saint-Donat, municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Châteauneuf-Villevieille, municipi francès al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Cantó de Châteauneuf-Côte-Bleue, cantó francès del districte d'Istre (departament de les Boques del Roine) 
 Cantó de Châteauneuf-de-Randon, cantó francès del districte de Mende (departament de la Losera, regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Cantó de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, divisió administrativa francesa al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Cantó de Châteauneuf-du-Faou, divisió administrativa francesa al departament de Finisterre (regió de Bretanya)
 Cantó de Châteauneuf-en-Thymerais, cantó francès al districte de Dreux (departament d'Eure i Loir) 
 Cantó de Châteauneuf-la-Forêt, cantó francès al districte de Llemotges (departament de l'Alta Viena) 
 Cantó de Châteauneuf-sur-Charente, cantó francès al districte de Cognac (departament de Charente) 
 Cantó de Châteauneuf-sur-Cher, cantó francès al districte de Saint-Amand-Montrond (departament del Cher) 
 Cantó de Châteauneuf-sur-Loire, cantó francès al districte d'Orléans (departament de Loiret) 
 Cantó de Châteauneuf-sur-Sarthe, cantó francès del districte de Segré (departament de Maine i Loira)